Антонково — название населённых пунктов в России:

 Антонково — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Антонково — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Антонково — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Антонково — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Антонково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.